Peltosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Peltosaari (ö i Jämsä, Iso Rautavesi),  (0 ha)
2. Peltosaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,72, long 27,41),  (1 ha)
3. Peltosaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,41, long 29,57),  (3 ha)
4. Peltosaari (ö i Jämsä, Länkipohja),  (8 ha)
5. Peltosaari (ö i Kuhmois, Isojärvi),  (28 ha)
6. Peltosaari (ö i Birkaland, Tammerfors), 
7. Peltosaari (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 
8. Peltosaari (ö i Birkaland, Södra Birkaland),  (18 ha)
9. Peltosaari (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari),  (2 ha)
10. Peltosaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,06, long 28,42),  (7 ha)
11. Peltosaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,28, long 29,14),  (0 ha)
12. Peltosaari (ö i Norra Savolax, Varkaus),  (1 ha)
13. Peltosaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 64,48, long 27,38),  (6 ha)
14. Peltosaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 64,50, long 28,09),  (0 ha)
17. Peltosaari (ö i Södra Österbotten), Järviseutu,  (8 ha)
18. Peltosaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland),  (15 ha)
19. Peltosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,62, long 27,48),  (1 ha)
20. Peltosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,60, long 27,67),  (1 ha)
21. Peltosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,01, long 26,70),  (1 ha)
22. Heinäsaari och Peltosaari,  (9 ha)
23. Peltosaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax),  (0 ha)
24. Peltosaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,34, long 26,66),  (6 ha)
25. Peltosaari (ö i Lappland, Rovaniemi, lat 65,92, long 26,60),  (7 ha)
26. Peltosaari (ö i Lappland, Rovaniemi, lat 66,24, long 26,61),  (1 ha)
27. Peltosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,23, long 29,33),  (7 ha)
28. Peltosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,05, long 29,86),  (1 ha)
29. Peltosaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
30. Peltosaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,75, long 30,08),  (0 ha)
31. Peltosaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,47, long 28,77),  (0 ha)
32. Peltosaari (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,49, long 29,37),  (43 ha)
33. Peltosaari (ö i Petäjävesi),  (6 ha)
34. Peltosaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,67, long 27,50),  (0 ha)
35. Peltosaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,00, long 29,27),  (0 ha)
36. Peltosaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,14, long 29,25), 
37. Peltosaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,13, long 29,68),  (0 ha)
39. Peltosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,54, long 27,96), 
40. Peltosaari (ö i Laukas, Leppävesi),  (1 ha)
41. Peltosaari (ö i Laukas, Leivonvesi),  (3 ha)
42. Peltosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,93, long 27,14),  (8 ha)
43. Kumpu och Kotasaari,  (46 ha)
44. Peltosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,93, long 27,62),  (2 ha)
45. Peltosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,06, long 27,72),  (7 ha)
46. Peltosaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen),  (0 ha)
48. Peltosaari (ö i Karstula, Enonjärvi),  (2 ha)
49. Peltosaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,61, long 28,77),  (3 ha)
50. Peltosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,65, long 27,78),  (1 ha)
51. Peltosaari (ö i Lappland, Tunturi-Lappi, lat 67,82, long 23,69),  (6 ha)
52. Peltosaari (ö i Mellersta Österbotten), Kaustby, 
53. Peltosaari (ö i Birkaland, Sydvästra Birkaland),  (3 ha)
54. Peltosaari (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,43, long 28,89),  (15 ha)
55. Peltosaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki),  (1 ha)
56. Peltosaari (ö i Lappland, Tunturi-Lappi, lat 68,04, long 23,75),  (2 ha)
57. Peltosaari (ö i Lappland, Norra Lappland),  (0 ha)
58. Peltosaari (ö i Lappland, Rovaniemi, lat 66,20, long 26,21),  (0 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar